Zoom kan avse:

Zoomobjektiv – en formatförändring av en bild
Digitalzoom – en formatförändring av en bild
Zoom (glass) – en glass från GB Glace, se Lista över GB-glassar
Zoom (TV-program) – ett TV-program under 1970-talet från Utbildningsradion
Kapten Zoom – en figur i ett barnprogram under 1970-talet
Zoom 8 – en enmansjolle för juniorseglare
Zoom (företag) – ett spelföretag
Zoom (film) – en film från 2006
Zoom (musikalbum) – ett album från 2001 av Electric Light Orchestra
Zoom! – ett TV-spel från 1988
Zoom Video Communications - ett företag som erbjuder videokonferenser över internet.

Se även
 Zoomning